UC puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Unión Castellanista, partido político nacionalista castellano.
 Unidad Comunista, coalición electoral formada en Cataluña y el País Vasco (España) por el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Trabajadores (que poco después se fusionarían para formar el Partido Comunista de España Unificado) para concurrir a las primeras elecciones autonómicas catalanas y vascas tras la dictadura, en 1980.
 Unión Cívica, desaparecido partido político argentino.
 Unión Cívica, desaparecido partido político uruguayo.

Puede hacer referencia a las siguientes universidades:
 Pontificia Universidad Católica de Chile, universidad tradicional chilena.
 Club Deportivo Universidad Católica, club deportivo chileno.
 Club Deportivo Universidad Católica (fútbol), club de fútbol chileno.
 Universidad de Cantabria, universidad española.

O, a los siguientes términos informáticos:
 Unidad de control; en los ordenadores, uno de los tres bloques funcionales principales en los que se divide la unidad central de procesamiento (CPU).

Siglas